Rätschend (auch Redderscheid) steht für:
 im Volksmund den Namen von Rederscheid, eines Ortsteils der Ortsgemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 im Volksmund den Namen von Retscheid, eines Ortsteils des Stadtbezirks Aegidienberg von Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen